Кочкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочкино — упразднённое село в Валуйском районе Белгородской области (вошло в состав Хохлово).
 Кочкино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Кочкино — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Кочкино — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Кочкино — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Кочкино — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Кочкино — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Кочкино — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

См. также 
 Кочкин